Михаил Кирпичёв:
 Кирпичёв, Михаил Викторович (1879—1955) — советский физик в области теплотехники и теплофизики, профессор, академик АН СССР, сын В. Л. Кирпичёва.
 Кирпичёв, Михаил Львович (1847—1875) — русский артиллерист-химик и педагог. Брат В. Л. Кирпичёва.